Kettle peut désigner :
 Kettle, une formation glaciaire en forme de dépression dans des dépôts glaciaires, plus ou moins circulaire et parfois remplie d'eau.
 Kettle, un affluent du fleuve Columbia au sud de la Colombie-Britannique et au nord de l'État de Washington.
 Kettle, île de la rivière des Outaouais, entre les villes d'Ottawa, Ontario, et de Gatineau, Québec, au Canada.
 Autre nom du logiciel  Pentaho Data Integration  l'ETL de la solution Pentaho